Юля Лудвика Михальская-Плотковяк (; ) — польская гребчиха, выступавшая за сборную Польши по академической гребле в период 2002—2015 годов. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионка мира, обладательница серебряной медали чемпионата Европы, победительница и призёрка многих регат национального значения.

Биография 
Юля Михальская родилась 21 июля 1985 года в городе Козенице Мазовецкого воеводства, Польша. Занималась академической греблей в Познани в местном гребном клубе «Тритон».

Впервые заявила о себе на международной арене в 2002 году, выступив в парных четвёрках на юниорском мировом первенстве в Тракае. Год спустя на аналогичных соревнованиях в Афинах в одиночках обошла всех своих соперниц и получила золото.

В 2004 году вошла в основной состав польской национальной сборной и дебютировала в Кубке мира, в частности в парных одиночках лёгкого веса одержала победу на домашнем этапе в Познани.

В 2005 году в одиночках выиграла серебряную медаль на молодёжном чемпионате мира в Амстердаме. В следующем сезоне в той же дисциплине была лучшей на молодёжном мировом первенстве в Хазевинкеле.

На взрослом чемпионате мира 2007 года в Мюнхене квалифицировалась лишь в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине — здесь в женских парных одиночках показала на финише шестой результат.

После пекинской Олимпиады Михальская осталась в составе гребной команды Польши на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2009 году в парных двойках она победила на этапе Кубка мира в Мюнхене и на чемпионате мира в Познани. За эти выдающиеся достижения по итогам сезона была награждена рыцарским крестом Ордена Возрождения Польши.

В 2010 году в двойках выиграла серебряную медаль на европейском первенстве в Монтемор-у-Велью и бронзовую медаль на мировом первенстве в Карапиро.

В 2011 году была лучшей на этапе Кубка мира в Гамбурге, тогда как на чемпионате мира в Бледе стала пятой.

Находясь в числе лидеров польской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Вместе с напарницей Магдаленой Фуларчик в программе парных двоек пришла к финишу третьей позади экипажей из Великобритании и Австралии — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

В сезоне 2015 года Юля Михальская вернулась в основной состав гребной команды Польши, в одиночках выступила на чемпионате Европы в Познани и на чемпионате мира в Эгбелете, однако была здесь далека от попадания в число призёров.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Юля Михальская  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Польши
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры Рыцарского креста ордена Возрождения Польши